Ripoll kan syfta på:

Spanien 

 Ripoll (kommun), Katalonien, Província de Girona, 
 Ripoll (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 El Ripoll – en flod i provinsen Província de Barcelona

Robotskapade Spanienförgreningar